Kalwaria Zebrzydowska – miasto w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kalwaria Zebrzydowska
 Kalwaria Zebrzydowska – gmina miejsko-wiejska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim
 Kalwaria Zebrzydowska – przystanek kolejowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim
 Kalwaria Zebrzydowska – dawna gromada w powiecie wadowickim w województwie krakowskim

Zobacz też 
 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej